Ла Катарина има више значења:

 Ла Катарина (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Катарина, Санта Катарина (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Катарина (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Катарина (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Катарина (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику